Nikolai Tichonow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Tichonow (1905–1997), sowjetischer Politiker
 Nikolai Semjonowitsch Tichonow (1896–1979), sowjetischer Schriftsteller
 Nikolai Wladimirowitsch Tichonow (* 1982), russischer Raumfahrer